Холодов — фамилия:
 Холодов, Александр Сергеевич (1941—2017) — российский учёный-математик.
 Холодов, Андрей Иванович (род. 1972) — украинский предприниматель, политик.
 Холодов, Борис Яковлевич (1882 — после 1918) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Холодов, Василий Егорович (1922—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Холодов, Владимир Николаевич (род. 1925) — советский и российский геолог.
 Холодов, Дмитрий Юрьевич (1967—1994) — советский и российский журналист, военный корреспондент.
 Холодов, Ефим Григорьевич (настоящая фамилия Меерович; 1915—1981) — советский театровед и критик, журналист, военный корреспондент.
 
 Холодов, Рафаил Моисеевич (1900—1975) — советский театральный режиссёр и актёр.
 Холодова, Клавдия Фёдоровна (1943—1976) — русская советская поэтесса и журналистка.

См. также 
 Холодовский
 Холодович